Manchester United FC deltog säsongen 2010/2011 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen, tillsammans med försäsongscupen Community Shield, där man besegrade Chelsea och tog hem titeln. United lyckades ta sin nittonde ligatitel, vilket var ett nytt engelskt rekord, men man föll mot Barcelona i finalen av Champions League med 3-1, samt semifinalerna i både ligacupen och FA-cupen.

Truppen

Målvakter
  Edwin van der Sar
  Tomasz Kuszczak
  Anders Lindegaard

Backar
  Nemanja Vidić
  Rio Ferdinand
  Jonny Evans
  John O'Shea
  Wes Brown
  Patrice Evra
  Rafael
  Fábio

Mittfältare
  Nani
  Antonio Valencia
  Ryan Giggs
  Paul Scholes
  Gabriel Obertan
  Bébé
  Ji-Sung Park
  Darren Fletcher
  Michael Carrick
  Anderson
  Owen Hargreaves
  Darron Gibson

Anfallare
  Javier Hernández
  Wayne Rooney
  Dimitar Berbatov
  Michael Owen
  Federico Macheda
  Mame Biram Diouf

Premier League

Matcher

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

2010 i Storbritannien
2011 i Storbritannien
Manchester United FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2010/2011